«Проспериті» — радянський чорно-білий художній фільм 1933 року.

Проспериті — місто, штат Південна Кароліна
 Проспериті — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія